Гальегос-дель-Рио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алисте. Занимает площадь 78 км². Население — 647 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información acerca del pueblo.
 Más información, fotos y foro del pueblo.

Муниципалитеты Саморы